Kuria (district), een district in Kenia
 Kuria (volk), een stam in Tanzania.
 Kuria (Kiribati), een van de Gilberteilanden